Ragelsdorf heißen folgende geographische Objekte:

 Ragelsdorf (Gemeinde St. Pölten), Katastralgemeinde der Gemeinde St. Pölten in Niederösterreich
 Ragelsdorf (Gemeinde Pernersdorf), Katastralgemeinde der Gemeinde Pernersdorf in Niederösterreich